Bieg na 10 kilometrów kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 w Salt Lake City w ramach zawodów w biegach narciarskich, został rozegrany 12 lutego. W konkursie udział wzięło 61 zawodniczek. Musiały one przebiec jedno okrążenie o długości 10 132 m, z różnicą wysokości 119 m, najwyższym podbiegiem wynoszącym 70 m. Łączna wysokość wszystkich podbiegów wynosiła 382 metry. 

Konkurs rozpoczął się dokładnie o godzinie 9:00:30, kiedy to wystartowała rozstawiona z numerem pierwszym Japonka Tomomi Otaka. Kolejne zawodniczki startowały po 30 sekundach po rozpoczęciu wyścigu przez poprzednią zawodniczkę. Ostatnia z nich, Brazylijka Franziska Becskehazy przekroczyła linię startu 30 sekund po 9:30.

Lista startowa

Wyniki

1. pomiar czasu  

Na pierwszym pomiarze czasu, po przebiegnięciu wszystkich zawodniczek, pierwsze miejsce zajmowała Julija Czepałowa, która miała 4.3 sekundy przewagi nad Norweżką Bente Skari. Na trzecim miejscu, ze stratą 5.6 s, plasowała się Niemka Viola Bauer. Dziesiąta zawodniczka miała stratę 11,3 s do liderki.

2. pomiar czasu  
Na drugim pomiarze czasu, najlepszą zawodniczką nadal była Julija Czepałowa, z wynikiem 17:40,9, a na drugim miejscu pozostawała Bente Skari (strata 4,5 s). Spory postęp uzyskała natomiast włoska zawodniczka Stefania Belmondo, która z trzynastego miejsca awansowała na trzecie. Dziesiątkę zamykała Anita Moen ze stratą 43,2 sekundy.

3. pomiar czasu  
Na trzecim pomiarze czasu nie zmieniła się sytuacja w czołowej trójce, pierwsza pozostawała Julija Czepałowa, druga Bente Skari, a trzecia Stefania Belmondo. Na dziesiątym miejscu została sklasyfikowana Viola Bauer ze stratą 1:15,4 minuty.

Wyniki końcowe  
Na ostatnim odcinku trasy Bente Skari wyprzedziła o ponad cztery sekundy dotychczasową liderkę Juliję Czepałową. Na trzecim miejscu utrzymała się Stefania Belmondo.

Sprawa dopingu 
Na przełomie lutego i marca 2002 r. sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), Sarah Lewis, przekazała mediom informacje o wykryciu darbepoetyny alfa w organizmach dwóch rosyjskich biegaczek – Olgi Daniłowej oraz Łarisy Łazutiny . Próbki krwi zostały pobrane po biegu na 30 kilometrów, w którym Łazutina zajęła pierwsze, a Daniłowa ósma miejsce. W biegu na 10 kilometrów Łazutina miała czwarty czas, natomiast Daniłowa zdobyła srebrny medal. 14 marca media podały jednak informację, że obie zawodniczki odwołają się do Sportowego Sądu Arbitrażowgo w Lozannie. Sąd utrzymał nałożoną na nie karę, a Rosjanki ponownie odwołały się, tym razem do Sądu Najwyższego Szwajcarii. Argumentowały to licznymi błędami proceduralnymi, które według nich popełnił Sąd Arbitrażowy podczas prowadzenia sprawy. Odwołania nie przyniosły jednak zmiany sytuacji, a jedynie przedłużyły trwanie sporu. Ostatecznie w czerwcu 2003 r. osiągnięcia Łazutiny podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 zostały anulowane , a w grudniu tego roku odebrano medale Oldze Daniłowej.

Przypisy 
1

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002